Le Championnat de France de volley-ball Ligue A F 2009-10 oppose les douze meilleures équipes françaises de volley-ball féminin.
Le Venelles VB et l'Évreux VB rejoignent la Ligue A Féminine (nouveau nom de la ) à l'issue de la saison 2008-09. Compétition ramenée à 11 équipes après, le désistement de La Rochette, une semaine avant le début de la compétition.

Listes des équipes en compétition 

 SES Calais
 RC Cannes
 Le Cannet-Rocheville
 Évreux VB
 Istres OP
 ASPTT Mulhouse
 La Rochette Volley
 AS Saint-Raphaël
 Stade-Français-Saint-Cloud
 Terville-Florange
 Vandœuvre-Nancy
 Venelles VB

Formule de la compétition

Première phase 
Matchs Aller/Retour : 26 Journées.

À l'issue de cette première phase, classement des clubs :
 Les clubs classés de 1 à 4 disputent les ½ finales du championnat de France.
 Les clubs classés de 5 à 8 jouent l'attribution de la  qualificative pour une coupe européenne.
 Le classement de 9 à 11 du Championnat de France Pro AF se fait en fonction du classement des clubs à l’issue de la première phase.
 Le club classé  est rétrogradé sportivement en Division Excellente Féminine pour la saison 2010/2011

Matchs d’attribution du titre de Champion de France de Pro AF 

 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d'égalité de victoire à l'issue des deux rencontres, un match d'appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF

Matchs de classement pour la  

Participants : les clubs classés 5 à 8 à l'issue de la première phase.
 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d’égalité de victoire à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Records de la saison régulière

Play-offs

Résultats

Matchs de classements 5 à 8

Tableau

Résultats

Distinctions individuelles 
 MVP :  Nadia Centoni (RC Cannes)
 Meilleure marqueuse :  Leslie Turiaf (PA Venelles)
 Meilleure passeuse :  Candace McNamee (ES Le Cannet-Rocheville)
 Meilleure réceptionneuse :  Sophie Péron (SES Calais)
 Révélation :  Myriam Kloster (ASPTT Mulhouse)

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Pro A féminine
 Nationale 1 2009-2010

Liens externes 

Championnat de France féminin de volley-ball
Volley-ball F1
Championnat F1